Eschli ist:
 ein Weiler in der Gemeinde Blumenstein BE im Schweizer Kanton Bern
 der Spitzname eines am 8. Oktober 2009 getöteten Rockers, siehe Todesfall Eschli